La famiglia Martignoni è una nobile famiglia di antiche origini longobarde che esercitò per molti secoli un forte potere feudale nella zona del Seprio, in provincia di Varese

La famiglia Martignoni costruì varie chiese tra cui Santa Maria Rotonda (costruita nel 1488 a Vico Seprio) e San Calimero (costruita nel 1470 sul luogo di un antico santuario)

Nel basso medioevo si può riscontrare la presenza di un ramo della famiglia nella città di Milano dove nel 1277 è compresa nel registro della nobiltà di Ottone Visconti. Alcuni rappresentanti della famiglia, nel XV e XVI secolo, ricoprirono la carica di Deputati della Fabbrica del Duomo; in seguito altre personalità parteciparono alla gestione dell'amministrazione pubblica cittadina, fino a quando Ignazio, figlio di Carlo Federico, ottenne il riconoscimento ufficiale dell'antica nobiltà con decreto del 16 settembre 1771

Il potere dei Martignoni di Milano traspare anche dal fatto che il duca Francesco Sforza concesse delle lettere patenti a Francesco e Giacomo Martignoni a Milano il 12 maggio 1452:

"Concesse sunt littere patentes Francischi et Iacobi patris et fili[i] de Martignonibus in forma pro desolventibus suam partem. Data Mediolani, die xii may MCCCCLII."

"Concessione di lettere patenti di Francesco e di Giacomo, padre e figlio, Martignoni pro paganti la propria parte. Milano, xii maggio 1452."

Famiglie lombarde